Als Schmarotzerschnecke oder Blutsaugerschnecke werden parasitische Schnecken verschiedener Familien bezeichnet:
 Pfriemschnecken (Eulimidae), eine Familie fast ausschließlich an Stachelhäutern parasitierender – überwiegend ektoparasitischer, aber auch einiger endoparasitischer – Schnecken mit meist pfriemenförmigem Gehäuse
 Pyramidenschnecken (Pyramidellidae), Ektoparasiten an Vielborstern, Weichtieren, Spritzwürmern, Krebsen, Schwämmen und Seescheiden
 Randschnecken (Marginellidae): einige an Fischen blutsaugende Arten (Hydroginella caledonica, mehrere Tateshia-Arten)
 Korallenschnecken (Coralliophilidae), an Korallen saugende Ektoparasiten
 Wendeltreppenschnecken (Epitoniidae), Räuber oder Parasiten an Nesseltieren
 Phylliroidae, Räuber oder Parasiten an Nesseltieren